Borostomias är ett släkte av fiskar. Borostomias ingår i familjen Stomiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Drakfiskartade fiskar
Borostomias